Артём Игоревич Земчёнок () — российский хоккеист, защитник магнитогорского «Металлурга», выступающего в КХЛ. Женат.

Карьера 
Воспитанник московской хоккейной школы «Московские Пингвины». Начал профессиональную карьеру в 2009 году в составе московского клуба Молодёжной хоккейной лиги «Спартак». Сезон 2011/12 также начинал в молодёжной команде, однако 27 декабря 2011 года в выездном матче против «Северстали» (2:3) дебютировал в КХЛ, проведя на площадке 4 минуты и 55 секунд, сменившись 5 раз за игру.

17 июня 2013 года был выбран владивостокским «Адмиралом» на драфте расширения. 13 октября в гостевом матче против СКА стал одним из соавторов заброшенной шайбы Энвера Лисина, открыв счёт своим очкам в КХЛ. 7 января 2014 года открыл счёт своим заброшенным шайбам в КХЛ, отличившись в домашней игре против череповецкой «Северстали».

Статистика

Клубная карьера

Достижения 
 Серебряный призёр МХЛ: 2012/13

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск